Linnér är ett svenskt efternamn. Enligt statistik tillgänglig i juni 2016 var 823 personer med efternamnet Linnér bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Linnér
 Allan Linnér (född 1946), psykolog
 Birgitta Linnér (1920–2003), jurist, författare och familjerådgivare
 Björn-Ola Linnér (född 1963), klimatpolitikforskare, professor
 Krister Linnér (född 1944), tidningsman
 Oscar Linnér (född 1997), fotbollsmålvakt
 Sigfrid Linnér (1877–1963), ämbetsman och politiker, högerpartist
 Sture Linnér (1917–2010),  diplomat, professor och kännare av grekisk kultur
 Sven Linnér (1919–1994), litteraturvetare

Källor

Svenska efternamn